Masahiro Akimoto – saltatore con gli sci giapponese
 Michitaka Akimoto – calciatore giapponese
 Osamu Akimoto – fumettista giapponese
 Sayaka Akimoto – cantante giapponese
 Yasushi Akimoto – produttore discografico giapponese
 Yōsuke Akimoto – attore giapponese